Чамдо (, ) — городской округ в Тибетском автономном районе КНР. Название в переводе с тибетского языка означает «устья двух рек» (в этих местах Эмчу впадает в Меконг).

История 
Часть исторического региона Кам. В конце существования империи Цин входил в состав провинции Сычуань, где в 1911 году был образован Специальный административный район Чуаньбянь (川邊特別行政區). В январе 1939 года Специальный административный район Чуаньбянь был выделен в отдельную провинцию Сикан.

В 1950 году от провинции Сикан была отделена западная часть, вошедшая в состав Тибета; в конце года сюда вступила Народно-освободительная армия Китая. В 1960 году на этой территории был образован Специальный район Чамдо (昌都专区), в 1970 году переименованный в округ Чамдо. В 2014 году округ Чамдо был преобразован в город окружного значения; при этом был расформирован уезд Чамдо, а на его месте образован район Каруб.

Административно-территориальное деление 
Город окружного уровня Чамдо делится на 1 район и 10 уездов:

Транспорт 
Город обслуживает аэропорт Бамда.

Ссылки 
 

Городские округа Тибетского автономного района